La classifica perpetua (o classifica all-time) è una speciale classifica che raggruppa i risultati complessivi di tutte le squadre che hanno disputato almeno una stagione nella Gambrinus liga. La classifica è aggiornata alla stagione 2014-2015.

Classifica

Voci correlate 
1. liga (calcio Repubblica Ceca)

Collegamenti esterni 

Campionato ceco di calcio
Ceca